Een verkeersweg:
 N897 (België)
 N897a (België)
 N897 (Nederland), zie Provinciale weg 897

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing